Tiheäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tiheäsaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Tiheäsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar